Lijst van spelers van FC Twente (mannen)
 Lijst van spelers van Jong FC Twente
 Lijst van spelers van FC Twente (vrouwen)